Benidorm es una ciudad turística del Mediterráneo en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España. 

Benidorm también puede hacer referencia a:

Lugares 

 Isla de Benidorm, una pequeña isla ubicada frente a la costa de Benidorm

Televisión 

 Benidorm Bastards, un programa de televisión belga con cámara oculta ambientado en Benidorm. 
 Benidorm (serie de televisión de Reino Unido), una serie dramática de comedia británica ambientada en Benidorm. 
 Benidorm (serie de televisión de España), serie española ambientada en Benidorm. 
 Benidorm (serie de televisión de Bélgica), serie belga ambientada en Benidorm.

Otros 

 Benidorm Club de Fútbol, un antiguo equipo de fútbol con sede en Benidorm 
 Festival Internacional de la Canción de Benidorm, un festival de música que tiene lugar anualmente en verano en Benidorm